Eifel-Express ist der Name folgender Verkehrslinien:

 der Regional-Express-Linie RE 22 von Köln nach Gerolstein, siehe Eifelstrecke#Bedienungsangebot
 einer Wegebahn im Eifelpark Gondorf, siehe Eifelpark#Attraktionen
 der Fernbuslinie VRT 429 zwischen Trier und Aachen, von 1996 bis 2011 betrieben durch Jozi-Reisen, Schweich